Dahl (luks. Dol) – wieś w północno-zachodnim Luksemburgu, w gminie Goesdorf. Wieś zamieszkuje 246 osób.

Przypisy 

Wsie w dystrykcie Diekirch